Marseillan (Gers)
 Marseillan (Hérault)
 Marseillan (Hautes-Pyrénées)